2 miejscowości w Polsce:
 Wytoka – osada w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Inowłódz
 Wytoka – osada w woj. opolskim, w powiecie oleskim, w gminie Radłów.
 Wytoka – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Rudniki